Papenhorst ist der Name folgender Orte:

 Papenhorst (Nienhagen), Ortsteil von Nienhagen im Landkreis Celle in Niedersachsen
 Papenhorst (Edemissen), Wohnplatz bei Alvesse in der Gemeinde Edemissen im Landkreis Peine, Niedersachsen

Siehe auch:
 Bockwindmühle von der Papenhorst